Juribej je jméno několika řek v Rusku:
 Juribej (přítok Bajdaracké zátoky) — řeka v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti, přítok Bajdaracké zátoky
 Juribej (přítok Gydské zátoky) — řeka v Jamalo-něneckém autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti, přítok Gydské zátoky